Juniorská liga 2017/18 byl šestý ročník soutěže, jež byla určena juniorským týmům sestávajícím především z hráčů do 21 let. Soutěže se účastnilo 20 týmů, k týmům z minulého ročníku se do juniorské ligy vrátily FC Baník Ostrava, SK Sigma Olomouc a 1. FC Slovácko, první sezónu v juniorské lize odehrál FC Fastav Zlín. Ročník, ve kterém tým FK Mladá Boleslav obhajoval mistrovský titul, odstartoval 30. července 2017 a poslední zápasy sezony byly odehrány 29. května 2018.

Formát 

Vzhledem k rozšíření ze 16 na 20 týmů došlo ke změně formátu. Liga byla rozdělena geograficky na dvě části - Čechy (12 týmů) a Moravu (8 týmů). V české skupině hrály týmy se soupeři vždy jednou doma a jednou venku (celkem 22 kol), v moravské části hráli spolu soupeři třikrát (2x doma a 1x venku, nebo 1x doma a 2x venku - celkem 21 kol). Po odehrání základní části se tabulky rozdělily napůl a vytvořily se dvě nadstavbové skupiny: skupina "vítězů" (6 českých a 4 moravské kluby z horní poloviny tabulky po základní části) a skupina "poražených" (zbylých 10 týmů). V obou nadstavbových skupinách se odehrálo 9 kol (jednou každý s každým), která určila celkové pořadí.

Titul získal celek FK Teplice.

Kluby

Tabulky základní části

Čechy 

Zeleně označené týmy postoupily do nadstavbové skupiny "vítězů", červeně označené do skupiny "poražených".

Morava 

Zeleně označené týmy postoupily do nadstavbové skupiny "vítězů", červeně označené do skupiny "poražených".

Tabulky nadstavby

Skupina vítězů

Skupina poražených

Statistiky hráčů 
Aktualizováno: 4. června 2019
Zdroj: Juniorská liga 2017/18

Střelci

Vychytaná čistá konta

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 https://web.archive.org/web/20130815003233/http://www.juniorskaliga.cz/statistiky.asp

Juniorská liga
Fotbal v Česku v roce 2017
Fotbal v Česku v roce 2018